

Patronyme

 Joe Warfield ; acteur et chanteur américain né le  à Baltimore.
 Joseph  Warfield ; acteur et chanteur américain né le  à New-York, et mort le  à Paris.

Toponyme

 Warfield ; un village du comté anglais de Berkshire et du borough de Bracknell Forest.
 Warfield ; une ville américaine du comté de Martin, dans l’État du Kentucky.